La saison 2012-2013 du championnat de Tunisie de football de Ligue II est la  de la deuxième division tunisienne, la Ligue Professionnelle 2.

Participants et localisation

Groupe A 
 Avenir sportif de Kasserine
 Club sportif de Korba
 Croissant sportif de M'saken
 El Ahly Mateur
 Enfida Sports
 Étoile sportive de Béni Khalled
 Étoile sportive de Métlaoui
 Grombalia Sports
 Jendouba Sports
 Stade africain de Menzel Bourguiba

Groupe B 
 Association sportive de Djerba
 Avenir sportif de Gabès
 Club olympique des transports
 Club sportif hilalien
 Étoile olympique de Sidi Bouzid
 La Palme sportive de Tozeur
 Sfax railway sport
 Sporting Club de Ben Arous
 Sporting Club de Moknine
 Union sportive de Ben Guerdane

Première phase

Groupe A 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Groupe B 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Seconde phase

Poule pour le titre 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Barrage de relégation 

2012-2013
Football M2
Tunisie M2
Championnat M2